Mårtensson är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna:
 Mårtensson 11 560
 Mårtenson 151
 Mortensson 28
 Morthensson 9
 Mortenson 6
 Mårtenzon 6

Tillsammans blir detta 11 760 personer. Statistiska Centralbyrån uppger emellertid att det bara finns 11 717 personer med olika varianter av namnet Mårtensson, vilket ger namnet plats nummer 64 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.
Detta resultat får man om man utelämnar stavningarna av Mårten med o och aa. Med dessa medräknade ändras inte namnets placering på listan. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Mårtens son.

Personer med efternamnet Mårtensson eller varianter av detta namn

A
 Agneta Mårtensson (född 1961), simmare
 Alvar Mårtensson (1909–1985), telearbetare och politiker
 Anders Mårtensson, flera personer
 Anders Mårtensson (ryttare) (1893–1973)
 Anders Mårtensson (imitatör) (född 1959)
 Anders Mårtensson (tenor) (född 1966), tenor och musikalartist
 Anders W. Mårtensson (1931–2022), arkeolog och museiman
 Andreas Mårtensson (född 1983), roadracingförare
 Anna Mårtensson (född 1965), poilitiker, liberal
 Arne Mårtensson (född 1951), bankdirektör

B
 Beata Mårtensson (1880–1956), keramiker och konstnär
 Beata Mårtensson-Brummer, samma som föregående
 Benny Mårtensson (född 1957), fotbollsspelare
 Bertil Mårtensson (1945–2018), författare och filosof
 Bo Mårtensson (född 1947), musiker
 Bodil Mårtensson, flera personer
 Bodil Mårtensson (dramatiker) (född 1944), regissör, manusförfattare, skådespelare, teaterpedagog
 Bodil Mårtensson (författare) (född 1952)
 Britt Mårtenson (född 1936), friidrottare

E
 Edvard Mårtensson (1892–1954), lantbrukare och politiker
 Emil Mårtensson (född 1985), fotbollsspelare
 Eric Mårtensson (1935–2018), museiintendent, pedagog och folkbildare
 Erica Mårtensson (född 1979), friidrottare

F
 Frithiof Mårtensson (1884–1956), brottare

G
 Gerd Mårtensson (1919–2015), skådespelare
 Gulich Mårtensson (död troligen 1652), bonads- och dekorationsmålare
 Gunnar Mårtenson (1907–1975), finländsk författare och journalist
 Göran Mårtensson (född 1960), officer och ämbetsman

I
 Ingela Mårtensson (född 1939), utredningssekreterare och politiker
 Iris Mårtensson (född 1932), politiker

J
 Jan Mårtenson, flera personer
 Jan Mårtensson (1936–2003), journalist och författare
 Jan Mårtenson (född 1933), diplomat och författare (Homandeckarna)
 Jan Mårtenson (född 1944), författare, journalist och poet
 Jan Mårtensson (född 1966), medicinare och professor
 Jan W. Morthenson (född 1940), tonsättare
 Jean-Erik Mårtensson (född 1933), pastor och författare
 Johan Mårtensson (född 1989), fotbollsspelare
 Jöns Mårtensson (1855–1912), konsthantverkare, träsnidare och målare
 Jörgen Mårtensson (född 1959), orienterare och friidrottare

K
 Karin Mårtensson (1930–2012), friidrottare

L
 Lars Mårtensson, flera personer
 Lars Mårtensson (militär) (född 1924)
 Lars Mårtensson (naturläkare) (1852–1903)
 Lasse Mårtenson (1934–2016), finlandssvensk kompositör och sångare
 Leif Mårtensson (född 1937), militär
 Lillemor Mårtensson (född 1945), skådespelare
 Linda-Marie Mårtensson (född 1971), friidrottare
 Lotta Löfgren Mårtenson (född 1961), sexolog, professor

M
 Malte Mårtensson (1916–1973), fotbollsspelare
 Michael Mårtensson (född 1983), programledare och musikalartist
 Mona Mårtenson (1902–1956), skådespelare
 Måns Mårtensson Karesuando (död mellan 1690 och 1692), nämndeman, länsman

N
 Nils Mårtensson (född 1948), fysiker, professor
 Nils Mårtensson (direktör) (1904–1974), kommunalpolitiker
 Norma Jeane Mortenson (1926–1962), Marilyn Monroes födelsenamn

P
 Per Mårtensson (född 1967), tonsättare, musikskribent, musiker

S
 Sigvard Mårtensson (1920–2002), dramatiker och radioman
 Staffan Mårtensson (född 1964), klarinettist
 Stina Mårtensson (1882–1962), missionär
 Sture Mårtensson (1916–2004), fotbollsspelare

T
 Tony Mårtensson (född 1980), ishockeyspelare
 Torbjörn Mårtensson (född 1972), friidrottare
 Torsten Mårtensson (1889–1968), konsthistoriker och museiman

V
 Viktor Mårtensson (född 1989), ishockeyspelare
 Vivian Strömqvist, ogift Mårtensson (född 1944), kristen sångare

W
 Wiktor Mårtensson (1885–1972), tändsticksarbetare och politiker

Källor 

Svenska efternamn
Sonnamn